Tamslouht (en amazigh : Tameṣluḥt, en arabe : تامصلوحت) est une commune rurale du Maroc située à la périphérie de Marrakech, dans la région de Marrakech-Safi.

Situation géographique 

La ville de Tameslouht est située à 18 km de Marrakech, sur la route d'Amizmiz.

Histoire 
L’ effondrement démographique du XVe siècle consécutif aux sécheresse des années précédentes, ainsi que de famines et d'épidémie de peste, avait dépeuplé la région. Abdellah Ben Hussain, ou Moulay Abdel Hussein, un Aït Amghar, est considéré comme ayant fondé la ville en 1566 en y fondant une zaouïa dont le rayonnement dépassa vite les limites géographiques de la région pour toucher Marrakech et les montagnes de l’Atlas.

La confrérie des Gnaouas en a fait aussi un centre important et organise une manifestation lors du moussem d'Abdellah Ben Hussain, la dernières semaine du mois de janvier, qui se poursuit à Moulay Brahim (commune)Moulay Brahim le même jour.

Économie 
La ville a pour principal source de revenu l'artisanat, l'agriculture et récemment le tourisme. La ville de 18 000 habitants regroupe un nombre important d'artisans , tel que les potiers , les ferronniers ainsi que diverses types. Ce secteur est directement lié au tourisme, les produits de l'artisanat sont en partie vendus au niveau de la commune mais sont aussi envoyés à Marrakech pour alimenter les boutiques de la ville.

Enfin , le secteur agricole est l'autre secteur employant le plus . La commune est entourée d'oliviers et de diverses types d'arbres fruitiers. La commune est spécialement connue pour son huile d'olive de qualité à l'échelle régional.

Cette commune connait notamment une amélioration de ses infrastructures depuis la visite du roi Mohamed VI en 2011. Cette amélioration des infrastructures a engendré le développement du secteur touristique et de l'artisanat essentiellement.

D'importants travaux de voirie sont en cours tel que les routes, mise en place de pavés, etc. et le réseau d'évacuation des eaux usées est actuellement en train d'être étendu à l'ensemble des quartiers de la ville. Le réseau d'eau potable approvisionne déjà l'ensemble des habitations et le réseau d'électricité est progressivement étendu au nouveau quartier récemment construit tel que pour le projet Tameslouht La Nouvelle prévoyant la construction de villas de moyen standing.

La ville est très bien desservie par le bus qui fait la navette entre Marrakech et Tamslouht et qui permet de les relier pour moins de 20 minutes. Des minibus font aussi la navette Marrakech-Tamslouht tout au long de la journée.

Grâce à cette bonne accessibilité, de nombreux marrakchis s'installent, le coût de la vie est moins cher qu'à Marrakech, la ville est dynamique et propose un bon cadre de vie (calme, sécurité, tout types de commerces présents, etc.).

Démographie 

La population était de 18 138 personnes en 2013 d'après le dernier recensement .

Ainsi le nombre est passé de 15 000 personnes à 18 138 personnes en l'espace de 10 ans. La taux de fécondité est particulièrement élevé et le nombre d'arrivants ne cesse d'augmenter depuis quelques années.

Tamsloht connait une forte augmentation de sa population et une augmentation des habitations.

Bâtiments remarquables 

 la kasbah construite en 1563

Personnes célèbres 

 Abdallah Ibrahim (1918-2005), homme politique né dans cette ville
 Viviana Pâques, ethnologue élève de Marcel Griaule, qui avait acheté une maison dans la ville en 1971 pour étudier la cérémonie annuelle gnaoua

Notes et références

Voir aussi

Sources 
 Page dédiée à Abdallah Ibrahim sur le site officiel de l'USFP
  Tameslouht sur le site de Falling Rain Genomics, Inc.

Ville dans la région Marrakech-Safi